Maksymian – imię męskie
 Maksymian – cesarz rzymski w latach 286-305
 Maksymian – poeta łaciński aktywny w VI wieku
 Maksymian z Rawenny – arcybiskup Rawenny, święty
 Maksymian – patriarcha Konstantynopola w latach 431-434